Purzer ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Purzer (1914–2010), deutscher Wirtschaftsprüfer
 Manfred Purzer (* 1931), deutscher Journalist, Filmregisseur und Drehbuchautor